87 кіломе́тр — залізничний колійний пост Кримської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці на лінії Владиславівка — Крим між станціями Багерове (6 км) та Керч (4 км).

Розташований у селі Октябрське Ленінського району АР Крим.

Пасажирське сполучення 
На колійному посту 87 км здійснюють зупинки приміські потяги сполученням Джанкой — Керч.

Джерела

Примітки

Посилання 

Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Транспорт Ленінського району (АРК)
Зупинні пункти Криму